Gelencsér Ferenc (1912–1992) állatorvos
 Gelencsér Ferenc (1928) grafikus, szobrász
 Gelencsér Ferenc (1947) fotóművész
 Gelencsér Ferenc (1950) kőfaragó
 Gelencsér Ferenc (1953) agrármérnök
 Gelencsér Ferenc (1990) politikus, országgyűlési képviselő, a Momentum Mozgalom elnöke